Конли () — фамилия ирландского и английского происхождения. Известные носители:
 Конли, Адам (род. 1990) — американский бейсболист.
 Конли, Дарлин (1934—2007) — американская телевизионная актриса.
 Конли, Джин (1930—2017) — американский бейсболист и баскетболист.
 
 Конли, Патрик (род. 1965) — американский журналист немецкого происхождения.
 Конли, Рени (1901—1992) — американская художница по костюмам.
 Конли, Уильям (1866—1940) — американский политик.